Le Festival du Souffleur d'Arundel, couramment nommé Le Souffleur ou Le Souffleur d'Arundel, est un festival français de comédie, de musique et d'humour, créé en 2006 aux Sables d'Olonne, en Vendée. Il se déroule en plein air, chaque été les mois de juillet et d'août, au pied de la tour d'Arundel, dans le quartier de la Chaume.

Histoire 
Le festival de comédie, de musique et d'humour, Le Souffleur d'Arundel, est créé par l'association Le Drôle de festival, l'année 2006, en France, aux Sables d'Olonne (Vendée).

En 2015, le festival estival, subventionné par la municipalité des Sables d'Olonne à hauteur de  (la moitié du budget total consacré à l'événement), fête sa dixième édition. Pour l'occasion, l'équipe du Souffleur, composée d'une quarantaine de bénévoles, propose une édition « best-of » avec un festival off, les troupes, les groupes de musique ainsi que les comédies les plus plébiscités par le public. Contrairement à deux les années précédentes, un seul concert est organisé.

Localisation 
Toutes les soirées ont lieu à la Tour d'Arundel, qui est également un des symboles du festival (avec le goéland). Chaque été, la scène prend ainsi place dans la cour intra-muros du château Saint-Clair.

Programmation 
Le festival propose chaque année des comédies, jouées par des troupes de théâtre amatrices ou par des compagnies professionnelles, des concerts dans des genres divers et un concours d'humour : Les Scènes du Souffleur, où les spectateurs ont la possibilité de voter pour leurs humoristes préférés.

Fréquentation 
Avec une moyenne de cent-cinquante spectateurs chaque soir, le festival s'inscrit dans le programme culturel et touristique vendéen.

Notes et références 

Festival de musique en Pays de la Loire
Festival de théâtre en France
Festival d'humour en France
Les Sables-d'Olonne
Festival fondé en 2006